Ludvig Filip av Belgien, född 24 juli 1833 på Laekens slott i Bryssel, död 16 maj 1834 på Laekens slott i Bryssel, var kronsprins av Belgien som äldsta son till kung Leopold I av Belgien, och hans andra maka, prinsessa Louise av Orléans.

Biografi 

Ludvig Filip blev kronprins sedan födseln och döptes i S:t Mikael och S:ta Gudula-katedralen i Bryssel av ärkebiskop Engelbert Sterckx. Han namngavs efter sin morfar, kung Ludvig Filip I av Frankrike, och kallades för "Babochon".

Han dog av en inflammation i slemhinnan innan sin ettårsdag och begravdes i Laekens kyrkas kungliga krypta. Till skillnad från efterföljande arvingar till den belgiska tronen, titulerades Ludvig Filip aldrig som "hertig av Brabant"; titeln användes inte förrän 1840. Hans yngre bror, prins Leopold, efterträdde Ludvig Filip som kronprins och blev senare kung av Belgien.

Anfäder

Referenser 

 .

Födda 1833
Avlidna 1834
Män
Belgiska prinsar
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Tronföljare som aldrig tillträdde
Avlidna i barndomen
Personer i Belgien under 1800-talet
Personer från Bryssel